Реализам се може односити на:

 Реализам (књижевност)
 Реализам (уметност)
 Реализам (филозофија)
 Реализам (хришћанство)
 Политички реализам